Biston ryukyuense är en fjärilsart som beskrevs av Inoue 1964. Biston ryukyuense ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
ryukyuense